Der Korea Grand Prix Gold 2011 im Badminton fand vom 6. bis zum 11. Dezember 2011 im Hanium Culture Sports Center in Hwasun, Südkorea statt. Es war die zweite Austragung dieser Veranstaltung, welche aus den Korea International hervorging.

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Finalresultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011
Sportveranstaltung in Jeollanam-do
BWF Grand Prix 2011